UZ, Uz oz. uz je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Uzbekistan
 kratica za ultrazvok
 Uz - reka v Romuniji

Glej tudi 

Kratice